Al Wahda peut désigner :
 salle Al Wahda, une salle omnisports couverte à Kénitra (Maroc) ;
 Al Wahda, un journal tunisien ;
 Al Wahda Club, un club de football de Bahreïn ;
 Al Wehda Club Sanaa, un club de football du Yémen ;
 Al Wehda Club, un club de football d'Arabie saoudite ;
 Al Wehda Club, un club de football des Émirats arabes unis ;
 Al Wahda Damas, un club de football de Syrie ;
 Al Wahda Tripoli, un club de football de Libye.